Воньга:

Реки
 Воньга — река в Карелии, впадает в Белое море.
 Воньга — река в Любимском районе Ярославской области, впадает в Костромское водохранилище.
 Воньга — река в Карелии, приток Чуружи.

Прочее
 Воньга — деревня в Кемском районе Карелии.